Elmberg ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Elmberg (Grafenau), Ortsteil der Stadt Grafenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Elmberg (Fichtelgebirge), 618 m, ein Berg im Fichtelgebirge

in Österreich:
 Elmberg (Linz), Konskriptionsortschaft des Linzer Stadtteils St. Magdalena, Oberösterreich
 Elmberg (Gemeinde Windhaag), Ortschaft von Windhaag bei Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Siehe auch:
 Elmberggräben